Wittfeld bezeichnet

 Wittfeld (Duisburg), eine Bauerschaft im Duisburger Stadtbezirk Hamborn
einen Familiennamen
 Gustav Wittfeld (1855–1923), deutscher Eisenbahn-Ingenieur und preußischer Baubeamter
 Petrus Wittfeld (1587–1657), deutscher katholischer Theologe, Katechet, Kirchenrechtler und Jesuit
Siehe auch:
 Wietfeld
 Whitfield